Schleifer bezeichnet:

 einen Beruf, siehe Schleifer
 Meterholz, Holz zur Verwendung als Papier- oder Brennholz 
 Gleitkontakt
 eine musikalische Verzierung, siehe Verzierung (Musik) #Schleifer

Schleifer ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hermann Schleifer (* 1942), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Manager
 Erwin Schleifer (1911–1941), österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Fanny Schleifer, österreichisches Opfer der Shoa, siehe Liste der Erinnerungssteine in Wien-Liesing
 Georg Schleifer (1855–1913), ukrainischer Architekt
 Karl-Heinz Schleifer (* 1939), deutscher Mikrobiologe
 Leopold Mathias Schleifer (1771–1842), österreichischer Lyriker und Staatsbeamter
 Ludwig Schleifer (1931–2000), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Schleifer (1814–1879), ukrainischer Maler und Architekt
 Suleiman Abdallah Schleifer (* 1935), US-amerikanischer Dichter, Journalist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schloifer
 Schleifen